|-
| 206901 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206902 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206903 - || || 24 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206904 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206905 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206906 - || || 11 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 206907 - || || 22 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206908 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 206909 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206910 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206911 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206912 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206913 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206914 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206915 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206916 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206917 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206918 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206919 - || || 10 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206920 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206921 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206922 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206923 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206924 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206925 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206926 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206927 - || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206928 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206929 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206930 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206931 - || || 8 de setembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206932 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206933 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206934 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206935 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206936 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206937 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206938 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206939 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206940 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206941 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206942 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206943 - || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206944 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206945 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206946 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206947 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206948 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206949 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206950 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206951 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206952 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206953 - || || 13 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206954 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206955 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206956 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206957 - || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206958 - || || 17 de setembre de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 206959 - || || 16 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 206960 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206961 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206962 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206963 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206964 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206965 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206966 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206967 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206968 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206969 - || || 22 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206970 - || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206971 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206972 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206973 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206974 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206975 - || || 4 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206976 - || || 6 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206977 - || || 6 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206978 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206979 - || || 13 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 206980 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206981 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206982 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206983 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206984 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206985 - || || 7 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206986 - || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206987 - || || 8 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206988 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206989 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206990 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206991 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206992 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206993 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206994 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206995 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206996 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206997 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206998 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206999 - || || 6 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 207000 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

6